Карачаево-Черкесия по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
 11 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 4 города,
 7 посёлков городского типа;
 137 сельских населённых пунктов.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 2 городам республиканского значения и 10 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 10 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих, курортных посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города республиканского значения (городские округа)

Черкесск (Черкесский городской округ)

Карачаевск (Карачаевский городской округ)

Районы

Абазинский

Адыге-Хабльский

Зеленчукский

Карачаевский

Малокарачаевский

Ногайский

Прикубанский

Урупский

Усть-Джегутинский

Хабезский

См. также 
 Административно-территориальное деление Карачаево-Черкесии
 Городские населённые пункты Карачаево-Черкесии
 Население Карачаево-Черкесии

Примечания 

Карач
Списки:Карачаево-Черкесия